Esteban de Rueda puede referirse a:

Esteban de Rueda (hacia 1585-1626), escultor español;
Esteban de Rueda (fallecido en 1687), pintor español;